Командный чемпионат Чехии по шахматам 2003/2004

Личные результаты

Hagemann Opava

ŠK Mahrla Praha

Sokol Plzeň Ingem

Таблица 
 КО — командные очки (за победу начислялось 2 очка)
 Последние две команды спустились из первой лиги

Ссылки 
 tht Extraliga 2003/2004 (Online databáze ŠSČR)

Командный чемпионат Чехии по шахматам
2003 год в шахматах
2004 год в шахматах